En , Brzózki désigne :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Brzózki, une localité.

 dans la voïvodie de Łódź :
 Brzózki, une localité.

dans la voïvodie de Silésie et le powiat de Kłobuck :
 Brzózki, une localité de la gmina de Lipie.
 Brzózki, une localité de la gmina de Popów.